Onderdistrict in Indonesië
 Asembagus (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Situbondo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Asembagus (Asembagus), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Asembagus (Kraksaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java